Doppia sentenza (titolo originale: Softly, Softly) - serie televisiva britannica andata in onda dal 1966 al 1969.

 Doppia sentenza (titolo originale: Softly, Softly: Task Force) - serie televisiva britannica andata in onda dal 1969 al 1976, continuazione della precedente.